Cibeber kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibeber (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 108,30), 
 Desa Cibeber (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,67, long 107,57), 
 Kecamatan Cibeber (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kelurahan Cibeber, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cibeber (distrikt i Indonesien, Banten), 
 Desa Cibeber (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Cibeber (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,69, long 108,19), 

Robotskapade Indonesienförgreningar